De familie Von Abensperg und Traun
 Het graafschap Abensberg-Traun